Die Damallsvenskan 2000 war die 13. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 14. April und dem 29. Oktober 2000 statt. Die Play-off-Runde wurde wieder abgeschafft.

Umeå IK gewann zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Meisterschaft. Den Titel der „Skyttedrottningar“ (Torschützenkönigin) holte sich wie im Vorjahr Luiza Pendyk von Malmö FF mit 25 erzielten Toren.

Tabelle 

|}

Statistik 
488 Tore fielen in den 132 Spielen. Dies entspricht einem Schnitt von 3,70. Der Zuschauerschnitt lag bei 339.

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 2000